Um sólido de Johnson é um Poliedro onde as faces são polígonos regulares e que não são sólidos de Platão, nem um sólido de Arquimedes, nem um prisma nem um antiprisma.

Norman Johnson elaborou uma lista de 92 sólidos em 1966, nomeou e numerou todos. Ele não provou que eram apenas 92, mas fazia idéia que eram apenas 92. Victor Zalgaller provou em 1969 que Johnson estava correto.

Lista completa 

V: número de vértices,
A: número de arestas,
F: número total de faces, onde:
F3: número de triângulos;
F4: número de quadrados;
F5: número de pentágonos;
F6: número de hexágonos;
F8: número de octógonos;
F10: número de decágonos.

Referências
Norman W. Johnson, "Convex Solids with Regular Faces", Canadian Journal of Mathematics, 18, 1966, pages 169–200. Contém a enumeração original dos 92 sólidos.
Victor A. Zalgaller, "Convex Polyhedra with Regular Faces", 1969.

Ligações externas